Hedwall ist der Name von

 Lars Hedwall (1897–1969), schwedischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Tore Hedwall (* 1945), schwedischer Eishockeytrainer